Педретти () — итальянская фамилия. Известные носители:
Алкид Педретти (1913—1941) — итальянский боевой пловец.
Бенуа Педретти (род. 1980) — французский футболист.
Джузеппе Педретти (1694—1770) — итальянский художник.
Карло Педретти (1928—2018) — итальянский историк искусства.
Марио Педретти (род. 1948) — итальянский каноист.
Марко Педретти (род. 1985) — итальянский музыкант, фронтмен рок-группы Finley.
Паоло Педретти (1906—1983) — итальянский велогонщик.
Франк Педретти (род. 1972) — французский спортивный журналист.
Эрика Педретти (1930—2022) — швейцарская писательница и скульптор.